Старая Дуброва — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Старая Дуброва — деревня в Октябрьском районе Гомельской области.
 Старая Дуброва — деревня в Любанском районе Минской области.
 Старая Дуброва — деревня в Смолевичском районе Минской области.

См. также 
 Новая Дуброва